

События 
 460/459 — Афинский архонт-эпоним Фрасиклид.
 Победа Аркесилая Киренского в Олимпии.
 Ода Пиндара Олимпийская Ода 8 (Эак) — Алкимедонту Эгинскому.
 На Немейских играх судьями становятся аргивяне.
 Поход афинян в Египет, взятие Мемфиса.
 Смерть Фемистокла (около 524—460), которого Артаксеркс назначил правителем трёх городов в Малой Азии (Магнесия, Лампасак и Мий).
 Книга Ездры.

Римская республика 
 Консулы: Публий Валерий Публикола (во 2-й раз) и Гай Клавдий Сабин Инрегиллен.
 Консул-суффект: Луций Квинкций Цинциннат (вместо Публия Валерия Публиколы).
 Народные трибуны: Авл Вергиний и Марк Вольсций Фиктор.
 Неудачная попытка Аппия Гердония с шайкой сообщников овладеть Капитолием. Убит Публий Валерий.
 460—440 — Восстание сикелов в Сицилии во главе с Дукетием. Дукетий создал федерацию сикелских поселений и городов.

Родились 
 Около 460 — Врач Гиппократ (ум. 370).
 Критий (др.-греч. Κριτίας, ум. 403 до н. э.) — афинский государственный деятель, оратор и писатель времён Пелопоннесской войны (431—404 годы до н. э.).

См. также